Guinot ist der Nachname von:

 Jean-Alexandre Guinot (1814–1884), französischer Priester und Historiker
 Maria Guinot (1945–2018), portugiesische Sängerin